Beutlhauser steht für:
 Beutlhauser Holding, deutsches Handels- und Dienstleistungsunternehmen

Beutlhauser ist der Familienname folgender Personen:
 Herlinde Beutlhauser (* 1936), österreichische Skirennläuferin